Беатриче Мария Аделаида Марция Вио, известная как Беатриче «Бебе» Вио или Бебе Вио (; ) — итальянская фехтовальщица-колясочница (рапира). Паралимпийская чемпионка Европы, мира, Олимпийских игр. Первая фехтовальщица, выигравшая эти титулы с протезом рук, в 2008 году у неё были ампутированы обе руки по локоть и ноги по колено.

Спортсменка года в паралимпийской категории 2017, за лучшие спортивные достижения прошедшего года.

Многие говорили мне, что заниматься фехтованием после болезни — невозможная вещь. Когда мне говорят такое, то я просто продолжаю работать, каждый день ставлю новые цели и продолжаю мечтать.

Библиография 
Автор книг:
 «Если это кажется невозможным, то это можно сделать»

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Беатриче Вио
 Profile Профиль на Интернет-сайте rio2016.com
 

Фехтовальщики Италии
Чемпионы Паралимпийских игр от Италии
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2016 года
Бронзовые призёры летних Паралимпийских игр 2016 года
Чемпионы летних Паралимпийских игр 2020 года
Серебряные призёры летних Паралимпийских игр 2020 года